Prizren kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Prizren distrikt, distrikt, 
 Prizren (kommun), kommun, 
 Prizren, distriktshuvudort,